Konkurencje narciarstwa alpejskiego podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002 w amerykańskim Salt Lake City rozgrywane były od 10 do 23 lutego 2002 roku. Zawody odbywały się w Park City, Snowbasin i Deer Valley.

Medaliści

Wyniki

Kobiety

Zjazd

Slalom

Slalom gigant

Supergigant

Kombinacja

Mężczyźni

Zjazd

Slalom

Slalom gigant

Supergigant

Kombinacja

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002